Скополамин (; ) — алкалоид, содержащийся вместе с атропином в растениях семейства паслёновых (скополии, красавке, белене, дурмане и некоторых других). В медицине применяется как антихолинергическое средство.

Применяют в виде скополамина гидробромида (Scopolamini hydrobromidum).

Синонимы: Scopolaminum hydrobromicum, Hyoscini hydrobromidum.

Общая информация 
Бесцветные прозрачные кристаллы или белый кристаллический порошок. Слабо растворим в воде (1:3), растворим в спирте (1:17). С целью стабилизации растворов для инъекций прибавляют раствор хлористоводородной кислоты до pH 2,8—3,0. Стерилизуют при +100 °C 30 мин.

Химически скополамин близок к атропину: является сложным эфиром скопина и троповой кислоты. Близок к атропину по влиянию на периферические холинореактивные системы. Подобно атропину, вызывает расширение зрачков, паралич аккомодации, учащение сердечных сокращений, расслабление гладких мышц, уменьшение секреции пищеварительных и потовых желёз, сильную сухость во рту.

Оказывает также центральное холинолитическое действие. Обычно вызывает седативный эффект: уменьшает двигательную активность, может оказать снотворное действие. Характерным свойством скополамина является вызываемая им амнезия.

Скополамин применяют иногда в психиатрической практике в качестве успокаивающего средства, в неврологической — для лечения паркинсонизма, в хирургической практике вместе с анальгетиками (морфин, промедол) — для подготовки к наркозу, иногда как противорвотное и успокаивающее средство при морской и воздушной болезни, а также при иритах, иридоциклитах и с диагностической целью для расширения зрачка вместо атропина.

В начале XX века скополамин был предложен в качестве «сыворотки правды».

Скополамин в организме в основном разлагается в печени и выводится с мочой.

Противопоказания 
Противопоказания те же, что при назначении атропина. Необходимо учитывать весьма широкое различие в индивидуальной чувствительности к скополамину: относительно часто обычные дозы вызывают не успокоение, а возбуждение, галлюцинации и другие побочные явления.

Противопоказан при глаукоме.

Литература 

 Putcha, L.; Cintrón, N. M.; Tsui, J.; Vanderploeg, J. M.; Kramer, W. G. (1989). «Pharmacokinetics and Oral Bioavailability of Scopolamine in Normal Subjects». Pharmacology Research 6 (6): 481—485.

Токсины растений
М-Холинолитики
Тропановые алкалоиды
Сложные эфиры карбоновых кислот